Die Qatar Total Open war ein professionelles Damentennisturnier der Premier 5 Kategorie und damit Teil der WTA Tour 2013. Es fand zwischen 11. und 17. Februar 2013 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar statt und war die elfte Ausgabe des Turniers.

Im Einzel gewann Vorjahressiegerin Wiktoryja Asaranka gegen Serena Williams, die trotzdem Asarenka in der Weltrangliste von Position 1 verdrängte.
Im Doppel trat das im Vorjahr siegreiche Duo Liezel Huber/Lisa Raymond nicht mehr gemeinsam an. Im Finale siegte das italienische Duo Sara Errani/Roberta Vinci gegen Nadeschda Petrowa/Katarina Srebotnik.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Qatar Total Open 2013 fand vom 9. bis 10. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Doha